Тимотин — русская фамилия; имеет женскую форму Тимотина.

Известные носители 
 Тимотин, Василий Фёдорович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 4646; 25 декабря 1831.
 Тимотин, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5847; 1 декабря 1838.
 Тимотин, Иван Фёдорович (род. 1961) — общественный и государственный деятель непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

См. также 
 Тимохин
 Тимошин